El Campionat d'escacs de Sèrbia és un torneig d'escacs, organitzat per la Federació d'escacs de Sèrbia, per determinar el campió de Sèrbia.

El primer campionat es va disputar el 1935, però fins al 1991 sota el format de Campionat d'escacs de Iugoslàvia. El 1992 es va formar República Federal de Iugoslàvia, que va canviar de nom a Sèrbia i Montenegro el 2003, i llavors es va disputar el campionat de Sèrbia i Montenegro fins al 2006, quan Montenegro va independitzar-se, i es van inaugurar campionats separats.

Llista de guanyadors campionat masculí 
{| class="sortable wikitable"
! Núm. !! Any !! Campió
|-
| 1 || 1992 || Striković
|-
| 1 || 1993 || Lazić
|-
| 1 || 1994 || Vukić
|-
| 1 || 1995 || Popovic
|-
| 1 || 1996 || Ivanovic
|-
| 1 || 1997 || Velimirovic
|-
| 1 || 1998 || Markovic
|-
| 1 || 1999 || Tošić
|-
| 1 || 2000 || Ilincic
|-
| 1 || 2001 || Branko Damljanovic
|-
| 1 || 2002 || Pavlović
|-
| 1 || 2003 || Miloš Perunović
|-
| 1 || 2004 || Djukic
|-
| 1 || 2005 || Miloš Perunović
|-
| 1 || 2006 || Branko, Tadic
|-
| 1 || 2007 || Miloš Perunović
|-
| 2 || 2008 || Ivan Ivanišević
|-
| 3 || 2009 || Ivan Ivanišević
|-
| 4 || 2010 || Nikola Sedlak
|-
| 5 || 2011 || Ivan Ivanišević
|-
| 6 || 2012 || Ivan Ivanišević
|-
| 7 || 2013 || Boban Bogosavljević
|-
| 8 || 2014 || Aleksandar Indjić
|-
| 9 || 2015 || Dejan Antic
|-
| 10 || 2016 || Miroslav Markovic
|-
| 11 || 2017 || Ivan Ivanišević
|-
| 12 || 2018 || Aleksandar Inđić
|-
| 13 || 2019 || Ivan Ivanišević
|}

Llista de guanyadores campionat femení 
{| class="sortable wikitable"
! Núm. !! Any !! Campiona
|-
| 1 || 2007 || Andjelija Stojanović
|-
| 2 || 2008 || Andjelija Stojanović
|-
| 3 || 2009 || Sandra Djukić
|-
| 4 || 2010 || Andjelija Stojanović
|-
| 5 || 2011 || Jovana Erić
|-
| 6 || 2012 || Marija Rakić
|-
| 7 || 2013 || Maria Manakova
|-
| 8 || 2014 || Jovana Vojinović
|-
| 9 || 2015 || Marija Rakić
|-
| 10 || 2016 || Ljilja Drljevic
|-
| 11 || 2017 || Adela Velikic
|-
| 12 || 2018 || Teodora Injac
|-
| 13 || 2019 || Teodora Injac
|}

Quadres de classificació 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 6è Campionat d'escacs femení de Sèrbia Kać 2012
! !! Jugadora !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! 11 !! 12 !! Punts !! TB
|-
| 1 || align=left| ||2267 ||*|| 1|| 1|| ½|| ½|| ½|| 0|| 1|| ½|| 1|| 1|| 1|| 8.0 || 
|-
| 2 || align=left| ||2324 ||0|| *|| 1|| 1|| 0|| ½|| ½|| 1|| ½|| 1|| 1|| 1|| 7.5 ||36.25

|-
| 3 || align=left| ||2315 ||0|| 0|| *|| ½|| ½|| 1|| 1|| ½|| 1|| 1|| 1|| 1|| 7.5 ||34.00

|-
| 4 || align=left| ||2243 ||½|| 0|| ½|| *|| ½|| 1|| ½|| ½|| ½|| 1|| 1|| 1|| 7.0 || 
|-
| 5 || align=left| ||2227 ||½|| 1|| ½|| ½|| *|| ½|| ½|| ½|| ½|| 0|| 1|| 1|| 6.5 || 
|-
| 6 || align=left| ||2278 ||½|| ½|| 0|| 0|| ½|| *|| ½|| ½|| ½|| 1|| 1|| 1|| 6.0 || 
|-
| 7 || align=left| ||2294 ||1|| ½|| 0|| ½|| ½|| ½|| *|| ½|| 1|| 0|| ½|| ½|| 5.5 || 
|-
| 8 || align=left| ||2263 ||0|| 0|| ½|| ½|| ½|| ½|| ½|| *|| 0|| ½|| ½|| 1|| 4.5 || 
|-
| 9 || align=left| ||2203 ||½|| ½|| 0|| ½|| ½|| ½|| 0|| 1|| *|| 0|| 0|| ½|| 4.0 ||
|- 
| 10 || align=left| ||1876 ||0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 1|| ½|| 1|| *|| 0|| 0|| 3.5 ||
|-
| 11 || align=left| ||1967 ||0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| ½|| ½|| 1|| 1|| *|| 0|| 3.0 ||12.50
|-
| 12 || align=left| ||1900 ||0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| ½|| 0|| ½|| 1|| 1|| *|| 3.0 ||11.25
|}

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 5è Campionat d'escacs femení de Sèrbia Belgrad 2011
! !! Jugadora !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! 11 !! 12 !! Punts !! TB
|-
| 1 || align=left|	 ||2230		||*	||½	||½	||½	||1	||1	||1	||1	||½	||1	||1	||1	||9.0||
|-
| 2 || align=left|||2318	 	||½	||*	||0	||½	||½	||1	||1	||1	||1	||1	||1	||1	||8.5||
|-
| 3 || align=left|	 ||2336	 	||½	||1	||*	||1	||1	||0	||½	||0	||1	||1	||1	||1	||8.0||
|-
| 4 || align=left|	 ||2305	 	||½	||½	||0	||*	||½	||½	||½	||1	||1	||1	||1	||1	||7.5||	32.50
	
|-
| 5 || align=left|	 ||2295	 	||0	||½	||0	||½	||*	||½	||1	||1	||1	||1	||1	||1	||7.5||	30.75
	
|-
| 6 || align=left|	 ||2314		||0	||0	||1	||½	||½	||*	||0	||½	||1	||0	||1	||1	||5.5||	24.25
	
|-
| 7 || align=left|	 ||2203	 	||0	||0	||½	||½	||0	||1	||*	||½	||0	||1	||1	||1	||5.5||	21.00
	
|-
| 8 || align=left|	 ||2309		||0	||0	||1	||0	||0	||½	||½	||*	||½	||1	||1	||1	||5.5||	20.50
|- 
| 9 || align=left|	 ||2086	 	||½	||0	||0	||0	||0	||0	||1	||½	||*	||0	||1	||1	||4.0||	
|-
| 10 || align=left|	 ||1898		||0	||0	||0	||0	||0	||1	||0	||0	||1	||*	||0	||1	||3.0||	
|-
| 11 || align=left|	 ||1894	 	||0	||0	||0	||0	||0	||0	||0	||0	||0	||1	||*	||0	||1.0||	3.00	
|-
| 12 || align=left|	 ||1985		||0	||0	||0	||0	||0	||0	||0	||0	||0	||0	||1	||*	||1.0||	1.00
|}

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 4t Campionat d'escacs femení de Sèrbia Pančevo 2010
! !! Jugadora !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! 11 !! 12 !! Punts !! TB	
|-
| 1 || align=left|||2301	 	||*	||1	||½	||½	||1	||1	||1	||½	||½	||½	||1	||1	||8.5||
|-
| 2 || align=left|	 ||2306	 	||0	||*	||1	||½	||0	||1	||1	||½	||1	||1	||1	||1	||8.0||
|-
| 3 || align=left|	 ||2248	 	||½	||0	||*	||1	||1	||1	||½	||1	||½	||1	||0	||1	||7.5||	39.50
	
|-
| 4 || align=left|	 ||2319	 	||½	||½	||0	||*	||1	||0	||½	||1	||1	||1	||1	||1	||7.5||	34.005	
|-
| 5 || align=left|	 ||2182	 	||0	||1	||0	||0	||*	||½	||1	||1	||1	||½	||1	||½	||6.5||
|-
| 6 || align=left|	 ||2183	 	||0	||0	||0	||1	||½	||*	||½	||½	||1	||1	||1	||½	||6.0||	
|-
| 7 || align=left|	 ||2299		||0	||0	||½	||½	||0	||½	||*	||1	||0	||1	||1	||1	||5.5||	23.00
	
|-
| 8 || align=left|	 ||2214	 	||½	||½	||0	||0	||0	||½	||0	||*	||1	||1	||1	||1	||5.5||	22.25
|-
| 9 || align=left|	 ||2118	 	||½	||0	||½	||0	||0	||0	||1	||0	||*	||½	||½	||1	||4.0||	
|- 
| 10 || align=left|	 ||1883		||½	||0	||0	||0	||½	||0	||0	||0	||½	||*	||1	||½	||3.0||	
|- 
| 11 || align=left|	 ||2038	 	||0	||0	||1	||0	||0	||0	||0	||0	||½	||0	||*	||½	||2.0||	10.50
	
|-
| 12 || align=left|	 ||2152		||0	||0	||0	||0	||½	||½	||0	||0	||0	||½	||½	||*	||2.0||	8.75
|}

Referències

Enllaços externs 
 Federació d'escacs de Sèrbia  web oficial
 Serbia  a European Chess Union

Campionat nacional
Sèrbia
Sèrbia
Escacs
Escacs al segle XXI